Ibo steht für:
 IBO (Messe), Messe in Friedrichshafen-Messe
 Ibo (Distrikt), Distrikt in der Provinz Cabo Delgado, Mosambik
 Ibo (Insel), eine Koralleninsel vor der Küste Mosambiks
 Ibo (Schlagersänger) (1961–2000), deutsch-mazedonischer Schlagersänger
 Ibo-gun (Hyōgo), einen japanischen Landkreis in der Präfektur Hyōgo
 Vila do Ibo, eine Stadt in Mosambik
 Ibo, eine Gruppe von zerstörerischen Geistwesen im Voodoo afrikanischen Ursprungs, siehe Petro (Voodoo)

ibo steht für:
 Igbo (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Igbo-Sprachen

IBO steht für:
 Initial Bond Offering, der Börsenstart einer Anleihe (analog zum IPO)
 Institutioneller Buy-out
 International Baccalaureate Organization
 International Bowhunting Organization
 International Boxing Organization
 Internationale Biologie-Olympiade
 Internationale Bodenseemesse
 Internationaler Bauorden

Siehe auch:
 IBÖ – Identitäre Bewegung Österreich

IBO